Hummelsee ist der Name folgender Gewässer:

 Hummelsee (Deilingen)
 Hummelsee (Hamburg), Baggersee in Hamburg-Hummelsbüttel